Saros 111 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 30 augustus 528 t/m 5 januari 1935. Deze serie duurde 1406 jaar en 128 dagen, bevatte 79 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 11 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus